Туризм в Томской области — отрасль экономики, представленная системой объединений туристов (свыше 25 туристско-альпинистских клубов, детских, молодёжных досуговых и оздоровительных центров, палаточных лагерей), турфирмами, а также фермерскими, охотничьими хозяйствами и средствами размещения.

Туристские центры, зоны, туристские продукты Томской области

Обь-Енисейский канал 

 Сплав по реке Кети и Обь-Енисейскому водоразделу (каналу). Рыбалка, охота и сбор дикоросов в районе, этнографический туризм, консультации, доставка туристов по реке и автомобилями, посещение старообрядеских и селькупских поселений. Содействует Администрация Верхнекетского района, пос. Белый Яр.
 Кеть-Касский заказник, с. Катайга Верхнекетского района. Одна из особо охраняемых территорий Томской области Государственный зоологический заказник «Кеть-Касский», расположен вдоль Обь-Енисейского канала.

Томское Приобье 
 Этнографический комплекс села Нарым. Музей-заповедник в селе Нарым, место ссылки революционеров и И. В. Сталина. Пословица: «Бог создал рай, а чёрт — Нарымский край»
 Этнографический комплекс в посёлке Тюхтерево — селькупская туристская деревня Чвороль-эд
 участие в фестивалях этнической музыки и танца коренных малочисленных народов «Легенды Севера» и «Праздник пёстрой стрелы», купание в горячем сероводородном источнике Чистый Яр.

Томское Причулымье 
Томское Причулымье, или Нижнее Причулымье — географический и туристский район, расположенный на правом и левом берегу реки Чулым в Красноярском крае и Томской области, в нижнем течении реки Чулым.

Местом притяжения туристов в Причулымье являются посёлок Центрополигон (центр русской колонизации Сибири, таёжный угол Сибири), сплав и рыбалка на Чулыме и речке Четь посреди пихтачей и южной тайги, славянские праздники сибирских эстонцев (Янов день) и музей бересты в усадьбе Лампсакова в Ново-Кусково Асиновского района.

Туристский кластер «Таежная Венеция» 
В туристский кластер «Таёжная Венеция» включены природные и историко-культурные объекты:
 Асиновский краеведческий музей;
 леса Причулымья богатые дичью, а река Чулым рыбой.

Основные объекты для туристов:
 в Асиновском районе — «Усадьба Лампсакова» (с. Ново-Кусково) и Заимка Лихачева (с. Новониколаевка),
 в Первомайском — Заимка на Чёртовом озере (с. Сергеево), Гостевой дом на озере Большие Чертаны, туристский комплекс «Арт лайф заимка» (Куяновское сельское поселение).
 В Томском районе большой интерес к Семилуженскому казачьему острогу (с. Семилужки)

Обь-Томское междуречье 

 «Таёжный треугольник», рыбалка на реках Обь, Таган, отдых и рыбалка на жемчужине района — у озера Кирек. Озёра Кирек, Нижние, Баксон, Пиявочное на территории Томского федерального госзаказника и Ташлаирского охотобщества. Выход на «треугольник» с д. Могильники, от с. Курлек, Киреевск или Кожевниково.
 Тимирязевская лесная дача. Танаевская дорога. От ставки татарского князьца Тояна над рекой Томью через посёлок лесорубов 86-й Квартал, по охотничьим избушкам, через озеро Шайтан и древнее городище Шайтан до реки Оби. Экскурсии на «Эверест Обь-Томского междуречья», в Музей леса. Конный, пешеходный, снегоходный и автомобильный варианты.
 Чернореченская долина древнего стока, р. Большая Чёрная
 На стрелке двух больших рек Оби и Томи. Губинский кедровник, Нагорный Иштан, Козюлино.
 «Жуковско-Тимирязевская кругосветка», болотно-таёжный квадротур из д. Головина. Посещение урочища Жуковка, болота Таган и озёр в долине реки Еловка

Правобережное Нижнее Притомье 
 в том числе Коларовский тракт, пос. Синий Утёс, древнее Басандайское городище и городище Шеломок, а также санаторий «Заповедное», серебряные ключи Дызвестный ключ и Капитоновка в долине реки Тугояковка с Ларинским заказником
 город Томск
 Сибирские Афины, культурно-исторический центр, город деревянного зодчества, науки, форумов и высокой культуры
 Императорский квартал имени старца Федора Томского (по легенде императора Александра I)
 Южная тайга, припоселковые кедровники, пихтачи и урманы, пасечные хозяйства и экопоселения.

Объединения туристов 
25 туристско-альпинистских клубов ведут свою работу на общественных началах в Томской области. Они культивируют виды спорта в природной среде: спортивный туризм, альпинизм и скалолазание. Среди популярных видов спортивного туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео и велотуризм. Путешествия в спортивных целях используют не менее 1500 человек ежегодно. Общественные маршрутно-квалификационные комиссии, сформированные из числа опытных туристов-спортсменов консультируют группы, подающие заявки на проведение спортивных маршрутов. Календари спортивных и массовых мероприятий трёх спортивных федераций формируют событийный каркас единого туристского движения.

Объединяющим все направления путешествий форумом является ежегодно проводимый Томский фестиваль путешественников, посещаемый туристами Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Европейская часть России).

Учреждения дополнительного образования ведут работу среди детей по туристско-краеведческому направлению в группах, секциях, в клубной форме. Общеобразовательные школы используют туристский потенциал Томской области и всей России для патриотического туристско-краеведческого воспитания. Выявлено более 30 палаточных лагерей образовательных и общественных организаций, организующих отдых в природной среде. Не менее 80 из 340 образовательных учреждений в Томской области используют туризм и краеведение в своей работе с обучающимися .

Объединения туристов:
 Томская областная федерация спортивного туризма (образована в 1978 году) (Томский клуб туристов)
 Томская областная федерация альпинизма и скалолазания
 Ассоциация исследовательского и детско-юношеского туризма
 Альпклуб НИ ТГУ, основан в 1954 году
 Клуб туристов «Берендеи» НИ ТГУ, основан в 1954 году
 Туристско-альпинистский клуб ТУСУРа («ТАКТ»), основан в 1962 году
 Клуб альпинизма и спелеологии «Аида» ТПУ, основан в 1969 году
 Клуб «Альтус» СибГМУ, основан в 1969 году
 Туристский клуб «Амазонки» НИ ТПУ, основан в 1971 году
 Спортивный клуб «Ариадна» ТПУ, основан в 1972 году
 Клуб туристов «Зодиак» г. Томска, основан в 1996 году
 Томская региональная детская общественная организация «Отчий край»

Предпринимательские объединения в туризме 
Некоммерческие организации, саморегулируемые организации в туризме:
 Томская ассоциация гостеприимства и туризма
 Томское некоммерческое партнёрство туристских фирм.

См. также 
 География Томской области

Примечания

Ссылки 
 Департамент по культуре и туризму Томской области
 

Экономика Томской области
Томская область